Głupczaki (ang. Numb Chucks, 2014-2016) – kanadyjski serial animowany stworzony przez Phila LaFrance'a i Jamie LeClaire. Wyprodukowany przez NMBC Productions Inc., Jam Filled Entertainment, 9 Story Entertainment i YTV Original.

Premiera serialu miała miejsce 7 stycznia 2014 roku na kanadyjskim kanale YTV. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 24 maja 2014 roku na antenie Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie dwóch braci – Bystrzaka i Podgrzyba Świszczaków, którzy chronią leśne miasto Durnogrzmoty Wielkie i jego obywateli, używając do tego swojej wyimaginowej znajomości wschodnich sztuk walki. Razem przeżywają zabawne i niesamowite przygody.

Opis postaci 

 Bystrzak (ang. Dilweed) – starszy o 15 sekund brat Podgrzyba oraz bardziej inteligentny i skoncentrowany od niego świstak. Nosi żółty pas kung-fu na czole.
 Podgrzyb (ang. Fungus) – Młodszy z braci, głupszy od swojego brata. Nosi biały pas na brzuchu.
 Bufon (ang. Buford) – Jeden z sąsiadów świstaków. Jest nastoletnim baranem, lubi grać w gry wideo i nie lubi pomagać swojej babci. Podkochuje się w Igle. W odcinku świątecznym okazuje się dlaczego nienawidzi Bystrzaka i Podgrzyba.
 Babcia Maselnik (ang. Grandma Butternut) – babcia Bufona, zakochana w Podkowie owca. Traktuje świstaki jak swoich wnuków.
 Podków (ang. Hooves) – łoś, sąsiad świstaków. Chodzi do liceum i uwielbia porządek.
 Igła (ang. Quills) – siostra świstaków, pozytywnie nastawiona do życia. Właścicielka kręglowni. Ją również interesują sztuki walki.
 Świszczak Morris (ang. Woodchuck Morris) – mistrz kung-fu, gwiazda telewizji i idol świstaków. Inspirowany Chuckiem Norrisem.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji YTV